Ку́нья — река на северо-западе европейской части Российской Федерации, правый и самый крупный приток Ловати.

Длина — 236 км, площадь бассейна — 5143 км², средний расход в устье — 44,8 м³/сек. Принадлежит к бассейну Балтийского моря, крупнейший населённый пункт на реке — город Холм (в устье). Посёлок Кунья Псковской области расположен в 13 км от реки на притоке Лусне. Крупнейшие притоки — Усвята, Серёжа, Большой Тудер, Малый Тудер. Почти все притоки Куньи — правые, поскольку на западе практически параллельно протекает Ловать. Самый крупный приток — Серёжа.

Кунья берёт начало из озера Встеселево на высоте 168,3 м в Куньинском районе Псковской области, далее течёт с юга на север по территории Тверской и Новгородской областей, впадает в Ловать в черте города Холм 192 км от устья Ловати.

В верхнем течении река извилиста, берега сильно заболочены. За устьем Усвяты река входит в лесистую долину, ширина составляет 30 — 40 метров. На этом участке река образует многочисленные пороги и перекаты. После впадения Серёжи ширина реки увеличивается до 80 м.

Река представляет интерес для туристов-водников.

В начале XX века за исток было принято брать озеро Едрица.

Притоки (км от устья) 

 2,9 км: река Большой Тудер (Тудер, Губень)
 5,2 км: река Малый Тудер (Губень)
 13 км: река Алешня
 33 км: река Серёжа
 48 км: река Рубежница
 91 км: река Ока
 95 км: река Большая Ноша
 101 км: река Губенка
 109 км: река Свирица
 120 км: река Добша (Допша)
 121 км: река Черность
 132 км: река Усвята (Усважа, Свята)
 162 км: река Лусня
 177 км: река Марята

Примечания 

Притоки Ловати
Реки Куньинского района
Реки Великолукского района
Реки Торопецкого района
Реки Холмского района Новгородской области